Daniel Caligiuri né le  à Villingen-Schwenningen, est un footballeur germano-italien qui évolue au poste de latéral droit au FC Augsbourg.

Son grand frère, Marco Caligiuri, était également footballeur et a arrêté sa carrière en 2020.

Biographie

En club

SC Fribourg (2005-2013) 

Il fait ses débuts en Bundesliga le 7 novembre 2009, lors d'une victoire 2-1 à l'extérieur contre le VfL Bochum.

Il inscrit le premier but de sa carrière le 10 février 2012 contre le VfL Wolfsburg (défaite 3-2).

VfL Wolfsburg (2013-2017)

Schalke 04 (2017-2020)

FC Augsbourg (depuis 2020)

En sélection 
En mai 2015, il est appelé pour la première fois en Équipe d'Italie par le sélectionneur Antonio Conte pour affronter la Croatie et le Portugal, cependant il ne rentrera pas en jeu lors de ces 2 rencontres.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur allemand
Footballeur italien
Joueur du SC Fribourg
Joueur du VfL Wolfsburg
Joueur du FC Schalke 04
Joueur du FC Augsbourg
Naissance en janvier 1988
Naissance à Villingen-Schwenningen